Schnecke steht für:

 ein Weichtier, siehe Schnecken
 Schnecke (Lebensmittel), Schnecken als Nahrungsmittel
 Schnecke (Gebäck), Feingebäck
 Schnecke (Heraldik), Wappenfigur
 Schnecke (Musik), verzierter Schlussteil des Halses bei einigen Saiteninstrumenten
 Schnecke (Uhr), konisches Ausgleichselement in Uhrwerken
 Schnecke, namensgebender Teil im Schneckenförderer
 Schnecke, namensgebender Teil im Schneckengetriebe
 Schnecke, wesentlicher Teil der Hörschnecke im Innenohr

Person:
 Wolfgang Schnecke (1944–2018), deutscher Szenenbildner, Regisseur und Mediendesigner

Siehe auch:
 Schneck